Kapmes
 Machete (film), een film uit 2010